Драјинци () су насеље у Србији у општини Сурдулица у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 53 становника (према попису из 2002. било је 78 становника).

Демографија 
У насељу Драјинци живи 73 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 60,2 година (53,7 код мушкараца и 64,4 код жена). У насељу има 43 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 1,81.

Ово насеље је углавном насељено Бугарима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Сурдулици
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији